Първа македонска футболна лига 2003/04 е дванадесети шампионат по футбол на Република Македония. Провежда се от 8 август 2003 г. до 30 май 2004 г. Групата е съставена от 12 отбора. Шампион е тимът на Победа.

Класиране 

М = Мачове, П = Победи, Р = Равенства, З = Загуби, Т = Точки, ВГ = Вкарани голове, ДГ = Допуснати голове, ГР = Голова разлика
* На Брегалница са отнети 3 точки заради неявяване в мач от 8-и кръг срещу Напредок.

Таблица с резултати

Първи етап 

* Служебен резултат

Втори етап

Голмайстор

Бележки 
 Република Македония – Списък с класирания (RSSSF)
 Футболна Федерация на Македония

Първенство на Северна Македония по сезони